Las cuatro estaciones hace referencia a varios artículos:
 Las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno.

Arte

Cine y televisión 
Las cuatro estaciones (película de 1981), de Alan Alda.
Las cuatro estaciones (película de 2006), de Silvano Agosti.
Cuatro estaciones (Marcel Barrena), película de 2010.
Cuatro estaciones (serie de televisión).

Literatura 
Las cuatro estaciones (colección de cuentos), de Stephen King.
Cuatro estaciones (obra de teatro), de Arnold Wesker, estrenada en 1965.

Música
 Las cuatro estaciones, título con el que se conocen los cuatro primeros conciertos para violín del Cimiento de la armonía y la invención de Vivaldi, compuestos alrededor de 1721.
 Las estaciones, oratorio profano compuesto por Haydn entre 1799 y 1801.
 Las estaciones, ballet en un acto de Glazunov en 1899, —estrenado en 1900—.
Cuatro estaciones, álbum musical del cantante venezolano Lasso.

Pintura
 Las cuatro estaciones (Arcimboldo), colección de cuatro cuadros de Giuseppe Arcimboldo.

Gastronomía 

 Pizza cuatro estaciones (Quattro Stagioni), variedad clásica italiana de pizza.